Никола́й Ива́нович Киба́льчич (, Черниговская губерния — , Санкт-Петербург) — русский революционер, народоволец, изобретатель, участник последнего покушения на императора Российской империи Александра II. Дальний родственник Виктора Сержа.

Биография 

Родился в г. Коропе Черниговской губернии в семье священника-украинца.

С 1871 года учился в Петербургском институте инженеров путей сообщения, с 1873 — в Медико-хирургической академии.

С октября 1875 до июня 1878 года — содержался в Лукьяновской тюрьме (Киев) по обвинению в революционной пропаганде среди крестьян Киевской губернии. После освобождения вошёл в группу «Свобода или смерть», образовавшуюся внутри «Земли и воли». Затем стал агентом Исполкома «Народной воли». Являясь «главным техником» организации, участвовал в подготовке покушений на Александра II — именно он изобрёл и изготовил метательные снаряды с «гремучим студнем», которые были использованы И. И. Гриневицким и Н. И. Рысаковым во время покушения на Екатерининском канале. Кибальчичу принадлежит одна из важнейших теоретических статей в народовольческой публицистике — «Политическая революция и экономический вопрос» («Народная воля», 5 февраля 1881 года), посвящённая соотношению экономики и политики в революционном движении. Она отмечена влиянием марксизма.

17 марта 1881 года арестован и приговорён к смертной казни через повешение вместе с революционерами А. И. Желябовым, С. Л. Перовской и другими первомартовцами. Приговор приведён в исполнение 3 (15) апреля 1881 года.

Проект ракеты 

Находясь в тюрьме, за несколько дней до казни Кибальчич разработал оригинальный проект пилотируемого ракетного летательного аппарата, способного (по мнению некоторых) совершать космические перелёты. В своем проекте Кибальчич рассмотрел устройство порохового ракетного двигателя, управление полётом путём изменения угла наклона двигателя, программный режим горения, обеспечение устойчивости аппарата и многие другие аспекты. Он также рассчитывал габариты пороховых шашек и камеры сгорания ракетного двигателя, размышлял над проблемами управления полётом летательного аппарата и обеспечения его устойчивости с помощью крыльев-стабилизаторов, кроме того, анализировал способы торможения аппарата в атмосфере при спуске. Задолго до Циолковского Кибальчич обосновал выбор рабочего тела и источника энергии космического летательного аппарата, высказал идею о возможности применения пороха для реактивного двигателя.

Просьба Кибальчича о передаче рукописи в Академию наук следственной комиссией удовлетворена не была, проект был впервые опубликован лишь в 1918 году в журнале «Былое», № 4—5.

Аппарат Кибальчича был не способен достичь ни первой космической скорости, ни даже сверхзвуковой, а находящийся на открытой платформе воздухоплаватель был никак не защищён от воздействия высокой скорости и условий в верхних слоях атмосферы. Кроме того, не был предусмотрен парашют, в связи с чем пилотируемый полёт на такой ракете закончится почти гарантированной смертью членов экипажа.

Кибальчич был разносторонним учёным, хотя и самоучкой. Он, например, рассчитал способы обеспечения программированного режима горения пороха, разработал методы сжигания, устройства, подающие топливо и регулирующие этот процесс с помощью автоматических часов.

Адреса в Санкт-Петербурге 
 конец апреля — начало мая 1880 года: дом Ф. Д. Серапина (Забалканский проспект, 22);
 начало мая — середина июля 1880 года: доходный дом (Подольская улица, д. 9, кв. 38);
 конец октября — декабрь 1880 года: доходный дом (Невский проспект, 122);
 конец января — 17 марта 1881 года: доходный дом (набережная Лиговского канала, 83).

Память 
 Дом-музей в Коропе.
 Именем Кибальчича назван кратер на Луне.
 Имя с 1965 года или ранее носит гора Кибальчича в Антарктиде (координаты: ), обнаруженная в 1961 году САЭ.
 Его именем названы улицы в Киеве, Харькове, Москве, Волгограде, Калуге и Астрахани, Одессе, Санкт-Петербурге, Липецке.
 В 1978 году издан художественный маркированный конверт, посвящённый Кибальчичу.
 В СССР, Украине и Йемене были выпущены почтовые марки, посвящённые Кибальчичу. В СССР (в 1964 году) и Йемене (в 1969 году) — со схемой ракетного летательного аппарата.
 Памятник в пгт Короп.
 Кибальчичу посвящена пьеса драматурга Константина Скворцова «Кибальчич»
В 1920 году Государственный фарфоровый завод выполнил тарелку с изображением революционера. Заказ был связан с 40-летием покушения на Александра II.

См. также 
 Мальчиш-Кибальчиш
 Кибальчич, Виктор Львович
 Голованов, Александр Евгеньевич
 Улица Кибальчича

Литература 
 Черняк А. Я. Николай Кибальчич — революционер и учёный. — М., 1960.
 Бражнин И. Я. Голубые листки. — Л., 1957.
 Дерзновение / Д. Валовой, М. Валовая, Г. Лапшина. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 314[6] c. — С. 254-262.
 Серпокрыл С. М. Подвиг перед казнью. — Л., 1971.
 Суд над цареубийцами. Дело 1-го марта 1881 года / Под редакцией В. В. Разбегаева. — СПб.: Изд. им. Н. И. Новикова, 2014. — Т. 1 и 2. — ISBN 978-5-87991-110-7, ISBN 978-5-87991-112-1
 Г.Д.Нагаев Вдохновение перед казнью.М:Издательство "Современник",Москва,Г-351, Ярцевская ,4, 1973г. (В трилогии "Пионеры Вселенной, стр.7-228).

Примечания

См. также 
 Первомартовцы

Ссылки 

 Собрание материалов документов, посвященных народовольцам, в том числе Кибальчичу
 [bse.sci-lib.com/article060909.html Николай Иванович Кибальчич в БСЭ]

Родившиеся в Кролевецком уезде
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели Российской империи
Народовольцы
Казнённые революционеры
Казнённые за убийство
Повешенные в Российской империи
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января
Казнённые в Российской империи в XIX веке
Казнённые в 1881 году